Гурбанов Гурбан Осман огли (1972) — колишній азербайджанський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Гурбанов Ільгар Бахрам огли (1986) — азербайджанський футболіст.
 Гурбанов Махмуд Ханлар огли (1973) — колишній азербайджанський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Гурбанов Сейфаддін Алі огли (1962-2021) — відомий харківський скульптор. Народний художник України.

Див. також 
 Курбанов

Азербайджанські прізвища